Усть-Кинельский — крупный посёлок городского типа в Самарской области. Входит в состав городского округа Кинель.

География 
Расстояние до административного центра 8 км. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции 3
 км.

История 
История поселка тесно связана с развитием сельскохозяйственной академии. В 1900 г. на территории так называемой «Казачьей пашни номер 2» началось возведение построек Алексеевского среднего сельскохозяйственного училища. Впоследствии здесь образовался посёлок.

В 1973 г. Указом Президиума ВС РСФСР посёлок Куйбышевского сельскохозяйственного института переименован в Усть-Кинельский.

В 2008 г. посёлок вошёл в состав городского округа Кинель.

Население 

Население на 1 января 2019 года составляет: 11 301

Транспорт 
Такси, автобусные маршруты.

Через посёлок проходит дорога .

Медицина 
Отделения Кинельской центральной районной больницы (поликлиника и фельдшерско-акушерский пункт).

Наука и образование 
Посёлок является центром сельскохозяйственной науки всего Поволжского региона. В нём расположены:
 Самарский государственный аграрный университет, а также его подразделения:
 Научно-исследовательский институт селекции и семеноводства;
 Научно-испытательный институт механизации производства и переработки сельхозпродукции;
 Поволжская машиноиспытательная станция;
 Государственное племобъединение.

«Кинельская земледелка» является старейшим высшим учебным заведением Самарской области. На строительстве училища работала сестра В. И. Ленина — Мария Ильинична. В годы Великой Отечественной Войны в Здании, к тому времени уже института, располагался военный госпиталь. Могилы умерших в нём бойцов находятся в 100 метрах позади самого здания в сосновой роще Памяти.

Также имеется средняя общеобразовательная школа, два детских сада, центр внешкольной работы.

Примечания

Ссылки 
 ФГУ «Поволжская зональная машиноиспытательная станция»

 Храм Архистратига Михаила

Посёлки городского типа Самарской области
Населённые пункты городского округа Кинель